Villa Urquiza puede referirse a:

Geografía 

 Villa Urquiza, barrio de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Urquiza, barrio de Posadas, Argentina; o
 Villa Urquiza, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Deportes 

 Villa Urquiza, club de fútbol que jugó en Primera División de Argentina en 1923, fue absorbido por General San Martín en 1924.